В парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Яна Новотна і Катрін Суїр виграли титул, у фіналі перемігши пару Кетлін Горват і Марселла Мескер 6-0, 6-2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Бет Герр (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (1-ше коло)

 Яна Новотна /  Катрін Суїр (чемпіонки)
 Кетлін Горват /  Марселла Мескер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Internationaux de Strasbourg